El Torneo Centroamericano 1992 fue la décimo octava edición del Torneo Centroamericano de la Concacaf, torneo de fútbol a nivel de clubes de Centroamérica organizado por la Concacaf y que contó con la participación de 6 equipos de la región, entre ellos, el Club Universidad Nacional de México.

La LD Alajuelense de Costa Rica venció por penales al CD Luis Ángel Firpo de El Salvador para ganar el título por segunda vez, mientras que el Real CD España, campeón de la edición anterior, no participó en el torneo.

Esta fue la última edición del Torneo Centroamericano de la Concacaf, ya que a partir de la Copa de Campeones de la Concacaf 1993, los equipos no se dividieron por zonas.

Primera ronda

Motagua - Comunicaciones

Luis Ángel Firpo - Pumas UNAM

Alajuelense - Municipal

Semifinal

Final

Ida

Vuelta

Campeón 
Alajuelense

Campeón

2° título

Referencias

Enlaces externos 

 Torneo Centroamericano de la Concacaf de 1992 en RSSSF
 Alajuelense campeón de Centroamérica
 Alajuelense derrota por penales a LA Firpo y se corona como campeón
 La LD Alajuelense se consagra campeón centroamericano en torneo de la Concacaf

 

Fútbol en 1992 
LD Alajuelense
1992